Lotus 25  byl vůz formule 1 týmu Team Lotus, který se účastnil mistrovství světa v letech 1962–1967.

Popis 

V roce 1961 byl celkový objem motorů snížen na 1500 cm³, oktanové číslo paliva se snížilo ze 130 na 101,5. Lotus na tuto změnu pravidel odpověděl v roce 1962 vozem Lotus 25, byl považován za vůz s prvním samonosným podvozkem. Monokoková konstrukce se začala používat v letectví před více než 50 lety. Také u závodních vozů to nebylo poprvé, již v roce 1915 Harry Blood kompaktní kovové šasi v závodě v Indianapolis. Gabriel Voisin používal monokok pro svůj vůz, se kterým se účastnil Grand Prix Francie 1923 a v roce 1955 tým BRM používal u svých vozů poloskořepinovou konstrukci. Zatímco většina vozů formule 1 toho času mívala trubkový rám, Colin Chapman, konstruktér vozů Lotus se vydal jinou cestou. Nahradil trubkový rám novým typem konstrukce, jednalo se o hliníkovou skořepinovou vanu. Hlavní výhodou této konstrukce byla větší torzní tuhost, což nabízelo nemalé výhody při průjezdu pomalých zatáček. Hlavní kostra vozu byla vyrobena z uzavřených profilů z hliníku, v obou postranních profilech byly umístěny kaučukové nádrže na palivo. Jednalo se o první monokok ve formuli 1, zároveň Lotus vyvíjel i vůz Lotus 24 s klasickou konstrukcí. Colin Chapman to komentoval slovy, že nemohl riskovat s revolučním řešením koncepce šasi, proto pokračoval i v evoluci tradiční koncepce. Nová struktura vozu změnila i jezdcovu polohu: ve voze již neseděl, ale jako by napůl ležel.

Hlavní pohonnou jednotkou zůstal motor Climax, který nejrychleji dokázal odpovědět na 1,5l motor z dílny Ferrari a v roce 1963 dovezl Jima Clarka k sedmi vítězstvím a titulu mistra světa.

Technická data 

 Váha: 450 kg
 Rozchod kol vpředu: 1 321 mm
 Rozchod kol vzadu: 1 353 mm
 Rozvor: 2 311 mm
 Převodovka: ZF 5stupňová mechanická.
 Motor: Coventry Climax FWMV
 V8 90°
 Objem: 1 498 cm³
 Výkon: 195 k/8 200 otáček
 Zdvih: 60 mm
 Vstřikování: Lucas
 Palivový systém: 4 Weber 38DCNL/f.i.
 Mazivo: Esso
 Palivo: Esso
 Pneumatiky: Dunlop, Firestone

Výsledky vozu Lotus 25 

 Poháru konstruktérů se zvlášť účastnil Lotus Climax a zvlášť Lotus BRM

Odkazy

Externí odkazy 
 
 http://www.f1technical.net/f1db/cars/163

Vozy F1 v roce 1962
Vozy F1 v roce 1963
Vozy F1 v roce 1964
Vozy F1 v roce 1965
Vozy F1 v roce 1966
Vozy F1 v roce 1967
Vítěz GP F1
25